De 24e editie van de Europese kampioenschappen badminton werden van woensdag 23 tot zondag 27 april 2014 gehouden in het Russische Kazan.

Medaillewinnaars

Heren Enkel

Dames Enkel

Heren Dubbel

Dames Dubbel

Gemengd Dubbel

Medailleklassement

Badminton in 2014
Europese kampioenschappen badminton
Badminton
Badminton
Sport in Kazan